A competição do slalom gigante paralelo feminino do snowboard nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2010 na Montanha Cypress, em West Vancouver.

Medalhistas

Resultados

Qualificação

Fase final 

Slalom gigante paralelo feminino